Wallace este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Alfred Russel Wallace (1823-1913), antropolog, biolog, biogeograf, evoluționist și explorator englez
 Bubba Wallace (n. 1993), pilot american de curse auto
 Edgar Wallace (1875-1932), scriitor englez
 George D. Wallace (1917-2005), actor american
 Henry A. Wallace (1888-1965), politician american
 Ian Wallace (1946-2007), baterist englez
 Lew Wallace (1827-1905), avocat american, general, om politic, diplomat și scriitor
 William Wallace (cca. 1270-1305), cavaler și nobil scoțian 
 William Wallace (matematician) (1768-1843), matematician scoțian